Gros (hoeveelheid), 144 stuks

Of naar: 
Geografie
 Gros (San Sebastian), een wijk in de Spaanse stad San Sebastian
 Gros-Chêne (Namen), een plaats in de deelgemeente Méan van de Belgische gemeente Havelange
 Gros Islet, kwartier van Saint Lucia en hoofdplaats van dit kwartier (doorverwijspagina)
 Gros Morne (doorverwijspagina)
 Gros Piton, een berg op het Caribische eiland Saint Lucia
 Gros-Réderching, een gemeente in het Franse departement Moselle

Persoon
 Ana Gros, een Sloveens handbalster
 André Gros, een Frans rechtsgeleerde en diplomaat
 Antoine-Jean Gros, een Frans kunstschilder
 Piero Gros, een Italiaans voormalig alpineskiër
 Piet Gros, een Nederlands chemicus en hoogleraar

Overig
 Het Gros-Horloge, een 14e-eeuws astronomisch uurwerk in Rouen

 De Gros Manseng, een cépage, een wijnvoet voor witte wijn

GROS (ontwikkelingssamenwerking)